Pralong ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Pralong, französische Gemeinde im Département Loire
 Pralong (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Vizezy
 Ortsteil der Schweizer Gemeinde Hérémence im Kanton Wallis

Pralong ist Vor- oder Familienname folgender Personen:
 Pralong Sawandee (* 1987), thailändischer Fußballspieler